Otto Didrik Schack er navnet på flere personer:

 Otto Didrik Schack (1652-1683) – lensgreve og stiftamtmand
 Otto Didrik Schack (1710-1741) – lensgreve og kammerherre
 Otto Didrik Schack (1758-1809) – lensgreve, kammerherre og generalmajor
 Otto Didrik Schack (1810-1856) – lensgreve og kammerherre
 Otto Didrik Schack (1882-1949) – lensgreve, kammerherre, hofjægermester og amtmand